Příjmení Štrobl nosí více významných osobností:

 Daniel Štrobl (* 1974) – český psycholog a psychoterapeut
 Helena Štroblová (1948–2000) – česká historička, numismatička, archivářka a lokální politička
 Jan Štrobl (1849–1906) – český typograf, překladatel a herec Slovenského spevokolu v Martině
 Jana Štroblová (* 1936) – česká básnířka, prozaička, esejistka, autorka knížek pro děti a mládež a překladatelka 
 Josef Štrobl (1910–???) – český fotbalista, záložník
 Little Caprice (* 1988) – Markéta Štroblová, česká pornoherečka

podobná příjmení
 Strobel
 Strobl (příjmení)